Скотт Уайт (; род. 8 января 1978, Манхэттен Бич, Калифорния, США) — американский актёр кино и телевидения, также известный в сфере озвучивания видеоигр и мультипликационных фильмов.

Карьера 
Дебютировал ещё в десятилетнем возрасте, появившись в кинофильме «Пьяный рассвет», однако его имя не было указано в титрах. В 1990-х актёр снялся в двух кинофильмах о хоккее — «Могучие утята 2» и «Могучие утята 3», в каждом сыграв второстепенных персонажей. С 2001 по 2002 был телеведущим шоу «Chicken Soup for the Soul». С конца 2000-х Уайт почти перестал сниматься в кино и на телевидении, начав активно работать актёром озвучивания.

Первой компьютерной игрой, которую он озвучивал, стала многопользовательская РПГ World of Warcraft,.

В 2012 он принял участие в английском дубляже российского мультфильма «От винта 3D».

В 2020 озвучивал Крэша Бандикута в видеоигре Crash Bandicoot 4: It’s About Time.

Фильмография

Озвучивание компьютерных игр

Примечания

Ссылки 

Актёры по алфавиту
Актёры США
Киноактёры США
Актёры телевидения США
Актёры озвучивания
Актёры озвучивания США